__notoc__
L'expression « charlotte aux fraises » désigne généralement un dessert pâtissier à base de fraise mais elle peut aussi faire référence à :
 Charlotte aux fraises ou Fraisinette au Canada (Strawberry Shortcake), un personnage sous licence américaine, initialement destiné à des cartes de vœux, devenu poupée et personnage de dessin animé ;
 Charlotte aux fraises, une série télévisée  d'animation américaine inspirée du personnage éponyme diffusée en 1980 ;
 Charlotte aux fraises, une série télévisée  d'animation américaine inspirée du personnage éponyme diffusée en 2003 ;
 Charlotte aux fraises : Le Jardin des rêves, un long-métrage en images de synthèse américain, sorti en 2006.
 Charlotte aux fraises, une série de jeux-video.

Voir aussi